Лейст — фамилия немецкого происхождения ().

Известные носители:
 Лейст, Артур (1852—1927) — немецкий писатель. 
 Лейст, Буркард Вильгельм () (1819—1906) — немецкий юрист, специалист по римскому праву.
 Лейст, Олег Эрнестович (1925—2003) — российский юрист, специалист по теории права и государства; внук Э. Е. Лейста.
 Лейст, Фредерик (1873—1945) — австралийский художник.
 Лейст, Эрнест Егорович (1852—1918) — российский геофизик; дед О. Э. Лейста.

См. также 
 Лейстнер
 Лист